Las siglas PIP2, correspondientes al compuesto químico fosfatidilinositol bisfosfato, es un acrónimo general que hace referencia a los productos obtenidos por la escisión del , o por la fosforilación del PI(3)P, PI(4)P o PI(5)P.

Sin embargo el término '' se utiliza más frecuentemente para referirse a:

 Fosfatidilinositol 4,5-bisfosfato, conocido también como 

Los restantes  son:

 Fosfatidilinositol 3,4-bisfosfato, también conocido como 
 Fosfatidilinositol 3,5-bisfosfato, también conocido como